Osoby:
 Aleksander Głowacki → Bolesław Prus
 Arkadiusz Głowacki (ur. 1979) – polski piłkarz
 Bartosz Głowacki → Wojciech Bartos Głowacki
 Jan Nepomucen Głowacki (1802–1847) – polski malarz
 Janusz Głowacki (1938–2017) – polski pisarz
 Janusz Głowacki (ur. 1929) – polski menedżer kolejowy
 Józef Głowacki – poseł do Dumy
 Krzysztof Głowacki (ur. 1986) – polski pięściarz
 Leon Głowacki (1834–1907) – działacz niepodległościowy, nauczyciel-filolog
 Michał Głowacki (1804–1846) – polski duchowny katolicki
 Paweł Głowacki – polski matematyk, profesor Uniwersytetu Wrocławskiego
 Paweł Głowacki (ur. 1983) – polski piłkarz
 Piotr Głowacki (ur. 1980) – polski aktor filmowy i teatralny
 Piotr Głowacki – polski geofizyk i polarnik
 Ryszard Głowacki (ur. 1937) – inżynier geolog, dziennikarz, publicysta
 Stanisław Głowacki ((1874–1946) – choreolog, historyk tańca, pionier gimnastyki ruchowej i kinetografii w Polsce
 Stanisław Głowacki (ur. 1956) – poseł na Sejm III kadencji
 Włodzimierz Głowacki (1910–1995) – polski żeglarz, działacz żeglarski, dziennikarz, pisarz

Inne:
 Bartosz Głowacki (Nr 55) – polski pociąg pancerny z okresu wojny polsko-sowieckiej i II wojny światowej
 Kapitan Głowacki – żaglowiec flagowy Polskiego Związku Żeglarskiego